El nombre Zsófia Kovács puede referirse a las siguientes personas:

Zsófia Kovács, gimnasta húngara;
Zsófia Kovács, triatleta húngara.